Semele är ett släkte av musslor. Semele ingår i familjen Semelidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor